Die Superettan 2021 war die 22. Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußball­liga unter diesem Namen und die insgesamt 93. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison begann am 10. April und endete am 27. November 2021.

Als Absteiger aus der Allsvenskan nahmen Falkenbergs FF und Helsingborgs IF teil. Aus der Division 1 kamen die Aufsteiger Vasalunds IF (Nordstaffel), sowie aus der Südstaffel IFK Värnamo und Landskrona BoIS.

Meister wurde der letztjährige Aufsteiger IFK Värnamo und schaffte damit den direkten Durchmarsch in die Allsvenskan. Außerdem schaffte GIF Sundsvall den Aufstieg. Direkt abgestiegen waren Vasalunds IF und Falkenbergs FF, während Akropolis IF und GAIS Göteborg in der Relegation die Chance hatten, sich für eine weitere Saison in der Superettan zu qualifizieren.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Allsvenskan 2022 
Der 3. der Superettan 2021 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2021 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel in der Relegation. Der Sieger qualifizierte sich für die Allsvenskan 2022. Die Spiele fanden am 11. und 14. Dezember 2021 statt.

|}

Superettan 2022 
Der 13. und 14. der Superettan 2021 spielten gegen die jeweils Zweiten der Nord- bzw. Südstaffel der Division 1 2021 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel in der Relegation. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2022. Die Spiele fanden am 2. und 5. Dezember 2021 statt.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Offizielle Website der Superettan (schwedisch)

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021